Das BNP Paribas Open 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis zum 17. Oktober 2021 in Indian Wells im Indian Wells Tennis Garden stattfand. Es ist Teil der WTA Tour 2021 und wird auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu fand in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2021 der Herren statt. Im Einzel gewann Paula Badosa aus Spanien, den Wettbewerb im Doppel Elise Mertens aus Belgien und Hsieh Su-wei aus Taiwan.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2021 fand vom 4. bis 5. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Indian Wells